Рапунцель:

 Рапунцель — сказка братьев Гримм, также имя героини сказки.
 Рапунцель: Запутанная история — анимационный фильм студии Walt Disney Pictures.
 Рапунцель: Счастлива навсегда — короткометражное продолжение мультфильма
 Рапунцель: Новая история — мультсериал с событиями между Запутаной историей и Счастливой навсегда.
 Рапунцель: Дорога к мечте — пилотная серия мультсериала.
 Рапунцель — главная героиня этих мультфильмов.

Растения 
Рапу́нцель — народное название нескольких видов растений:
 Колокольчик рапунцель ()
 Ослинник двулетний ()
 Полевой салат ()
 Некоторые растения рода Кольник, в том числе Кольник колосистый ()

Примечания